«Прогулка по беспутному кварталу» () — драматический фильм 1962 года американского режиссёра Эдварда Дмитрыка, снятый по одноимённой повести 1956 года Нельсона Олгрена. Одна из первых ролей известной актрисы Джейн Фонды. Картина номинировалась на «Оскар» в 1963 году в номинации «Лучшая музыка, оригинальная песня».

Сюжет 
Сюжет фильма сильно отличается от оригинальной книги.

1930-е годы. Дав Линкхорн (Лоренс Харви) и Китти Твист (Джейн Фонда), случайные знакомые, уезжают из Техаса в Новый Орлеан. Дав — в поисках Хэлли Джерард (Капучине), своей возлюбленной, которая уже давно не отвечает на его письма, а Китти просто хочет стать богатой. Девушка Дава находится в «Кукольном доме» — борделе под руководством «мамочки» Джо Кортни (Барбара Стэнвик) в беспутном квартале Нового Орлеана. Несмотря на то, что Хэлли работает на Джо, как и остальные её проститутки, зрителю даются намёки на лесбийские отношения девушки и хозяйки борделя.

Дав всячески пытается вернуть свою девушку, но Джо не собирается расставаться с Хэлли, и пытается использовать тот факт, что Дав нелегально пересёк границу с несовершеннолетней Китти, и якобы изнасиловал её.

В конце фильма Хэлли погибает от шальной пули в кафе.

В ролях 

 Лоуренс Харви — Дав Линкхорн
 Капучине — Хэлли Джерард
 Джейн Фонда — Китти Твист
 Энн Бакстер — Терезина Видаверри 
 Барбара Стэнвик — Джо Кортни, «мамочка» борделя
 Джоанна Мур — мисс Пресийос
 Хуанита Мур — мама
 Джон Андерсон — проповедник

Премьерный показ в разных странах 
 США — 21 февраля 1962
 Швеция — 28 марта 1962
 Финляндия — 20 апреля 1962
 Австрия — сентябрь 1962
 Западная Германия — 14 сентября 1962
 Турция — март 1963
 Дания — 13 марта 1963
Кроме того фильм официально переводился на итальянский, испанский и греческий языки.

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 1962 года
Фильмы-драмы США
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Проституция в фильмах
Экранизации романов США
Экранизации произведений Нельсона Олгрена
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы о Новом Орлеане